Pernegg heißen folgende geographische Objekte:
 Pernegg an der Mur, Gemeinde in der Steiermark
 Pernegg (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich
 Pernegg (Gemeinde Göstling), Ortschaft der Gemeinde Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Pernegg (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft  und Katastralgemeinde von Feldkirchen in Kärnten
 Pernegg (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Baulichkeiten:
 Burg Pernegg, Ruine  bei Pernegg an der Mur, Steiermark (Stammsitz der Pernegg)
 Burg Bärnegg,  Ruine bei Schäffern im Wechselgebiet, Steiermark (alte Schreibung, Stammsitz der Perner)
 Schloss Pernegg, bei Pernegg an der Mur, Steiermark
 Stift Pernegg, ehemaliges Kloster bei Pernegg, Niederösterreich

Pernegg ist der Name folgender Personen:
 eine alte steirische Adelsfamilie, siehe Pernegg (Adelsgeschlecht)

 Eckart von Pernegg, Bischof von Chiemsee
 Friedrich von Perneck (Friedrich II., auch Pernegg, † 1414), Bischof von Seckau

Siehe auch: 
 Perneck 
 Bärneck
 Bernegg